Osoby o tym nazwisku:
 James Maloney – amerykański inżynier chemik
 Matt Maloney – amerykański koszykarz
 Shaun Maloney – szkocki piłkarz
 Zane Maloney – barbadyjski kierowca wyścigowy